Columba (constelação) – constelação do hemisfério celestial sul
 Columba (género) – género de aves columbiformes
 São Columba –  santo irlandês do século VI

Desambiguações de ciências
Desambiguações de religião